Aardrijkskunde
 Pedro Martínez (Spanje), plaats in de Spaanse provincie Granada

Personen
 Pedro Martínez (honkballer), Dominicaans honkballer
 Pedro Braña Martínez, Spaans componist en dirigent
 Pedro Romero Martínez, Spaans torero
 Pedro Martínez (tennisser) (1997), Spaans tennisser